Il doppio del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dominik Hrbatý e Jaroslav Levinský che hanno battuto in finale Travis Parrott e Tripp Phillips 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Leander Paes /  David Rikl (semifinali)
 Tomáš Cibulec /  Petr Pála (quarti di finale)

 Dominik Hrbatý /  Jaroslav Levinský (Campioni)
 Juan Ignacio Carrasco /  Albert Portas (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2004